Publius Quinctilius Varus, de Romeinse generaal die diende onder Imperator Caesar Augustus
 Varus (aandoening), een afwijking van de bot en gewrichten